Коламі (північно-західна коламі) — мова, що належить до дравідійської сімʼї. Поширена в Індії (штати Махараштра, Андхра-Прадеш, Мадхʼя-Прадеш).

Писемність 
Коламі користується писемностями деванагарі і телугу.

Письмо деванагарі 
Знаки для голосних

Знаки для приголосних

Інші знаки

Для передачі слів, запозичених з інших мов (маратхі, гінді, санскрит) можуть використовуватись інші знаки.

Письмо телугу 
Знаки для голосних

Знаки для приголосних

Інші знаки

Для передачі запозичень з інших мов (маратхі, гінді, санскрит) можуть використовуватись інші знаки.

Примітки

Зображення

Додаткові джерела і посилання 
 Athram Bheemu, Tekam Vittal, Mark Penny. «Kolami pocket phrase book (కొలవ — తెలుగు — ఇంగ్లిష్)».
 Athram Bheemu, Tekam Vittal, Mark Penny. «కొలవ గొట్టి కరపెఙ్ సటి పుస్తక్ / కొలామి భాష నేర్చుకోవడానికి పుస్తకం / Kolami language phrase book / कोलामि भाषा सीखने के लिए पुस्तक / కొలామి బాసా కరియన్ సాటి పుస్తక్». Без дрібних недоліків.

Писемності Азії
Писемності Південної Азії
Мови Індії
Дравідійські мови